«The Holographic Principle» — сьомий студійний альбом голландського симфо-метал-гурту Epica. Реліз відбувся 30 вересня 2016 року.

Список композицій

Учасники запису 
 Сімона Сімонс — вокал
 Марк Янсен — ритм-гітари, гроулінг
 Ісаак Делахає  — соло-гітара
 Роб ван дер Лу — бас-гітара
 Коен Янссен — клавішні
 Арін Ван Весенбек — ударні, гроулінг

Чарти

Примітки

Посилання 
 Альбом на Encyclopaedia Metallum 
 Альбом на Discogs 

Альбоми Epica
Альбоми Nuclear Blast
Альбоми симфонічного металу